Pierwszy rząd Vojislava Koštunicy – rząd serbski z lat 2004–2007
 Drugi rząd Vojislava Koštunicy – rząd serbski z lat 2007–2008